Qvam ist der Familienname folgender Personen:
 Fredrikke Marie Qvam (1843–1938), norwegische Frauenrechtlerin und Politikerin
 Ole Anton Qvam (1834–1904), norwegischer Politiker, Ministerpräsident und Minister
 Ole Olsen Qvam (1778–1832), norwegischer Politiker und Mitglied des Storting

Siehe auch:
 Quam
 QAM
 Kvam (Begriffsklärung)